Molekulska formula -{C48H28O30}- se može odnositi na:

 Punikakortein C
 Punikakortein D
 Punikalagin